Een overzicht van het onroerend erfgoed in het Historisch Centrum van de gemeente Antwerpen, statistische sector Groenplaats. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Antwerpen, Groenplaats
 Historisch Centrum, Groenplaats